Jailbreak:
 Jailbreak — процедура получения прав суперпользователя программного обеспечения на iOS
 ’74 Jailbreak — мини-альбом рок-группы AC/DC
 «Jailbreak» — песня рок-группы AC/DC
 Jailbreak — студийный альбом рок-группы Thin Lizzy
 «Jailbreak» — заглавная песня с этого альбома